Йосиф Петров (Петрович) Йосифов е български революционер и резбар от XIX век, работил в Източна Македония.

Биография 
Йосиф Йосифов е роден в 1840 година в неврокопското село Каракьой, тогава в Османската империя. Включва се в националноосвободителните борби, участва в покушение срещу черкези, арестуван е от властите и е заточен за 8 година на остров Лесбос. По време на заточението си усвоява резбарството от друг затворник резбар. Още на Лесбос двамата започват да прави църковни иконостаси и той довежда семейството си на острова. След освобождението си работи иконостаси за църкви в родния му край – Неврокопско и Драмско. Предполага се, че Йосифов е автор на украсата на царските двери в църквата „Свети Атанасий“ в Бельово. Йосифов работи по украсата и на други църкви заедно с Милош Яковлев. Автор е на иконостаса в църквата „Успение Богородично“ в село Рупите.

Йосиф Йосифов е баща на резбаря Илия Йосифов.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в Каракьой
Български революционери от Македония
Български дърворезбари
Починали в Гоце Делчев
Йосифови